Сан Хосе е испаноезичната форма на свети Йосиф.

Според редица проучвания то е сред най-разпространените имена на географски обекти в цял свят. Някои от тези обекти са следните.

 Сан Хосе - столицата на Коста Рика;
 Сан Хосе - град в окръг Санта Клара в Района на Санфранциския залив, щата Калифорния, Съединени американски щати;
 Сан Хосе - град в провинция Нуева Еция, Филипините;
 Сан Хосе - село в провинция Алмерия, Испания;
 Сан Хосе - провинция в Коста Рика;
 Сан Хосе - департамент в Уругвай;
 Сан Хосе - вулкан в Андите, на границата между Чили и Аржентина.